Змагання з тенісу в одиночному розряді серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 у Пекіні пройшли з 10 по 17 серпня в Олімпійському зеленому тенісному центрі. Грали на кортах з твердим покриттям DecoTurf. Змагалися 64 гравці з 33 країн.

Ніколас Массу був чинним олімпійським чемпіоном, здобувши золоту медаль на Олімпіаді 2004 в Афінах. Утім, він не зміг захистити свій титул, поступившись у другому колі Давідові Налбандяну. Олімпійським чемпіоном став іспанець Рафаель Надаль, перемігши у фіналі чилійця Фернандо Гонсалеса з рахунком 6–3, 7–6(7–2), 6–3. По закінченні турніру Надаль уперше став 1-м номером у Рейтингу ATP, перервавши рекордну серію Роджера Федерера 237 тижнів поспіль.

Формат змагань 

Змагання проходили за нокаут системою з матчем за бронзову медаль. Матчі тривали до двох виграних сетів, за винятком фіналу, що тривав до трьох виграних сетів. У фінальному сеті не розігрували тай-брейку.

Розклад

Сіяні пари

Сітка 

 
 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = Квота ITF Place

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Draw

Примітки 

чоловічий одиночний турнір